Саид Джаффри (, , ; ; 8 января 1929 — 15 ноября 2015) — индийский и британский актёр. В течение своей карьеры, насчитывающей шесть десятилетий, снялся в более чем полутора сотнях британских, американских и индийских фильмов и сериалов. Вписан в Книгу рекордов Гиннесса как единственный индийский актер, принявший участие в 18 международных кинопроектах. Лауреат Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана, офицер ордена Британской империи (OBE). Посмертно награждён индийским правительством орденом Падма Шри.

Биография 
Саид родился в городке  в семье мусульман-панджабцев Хамида Хуссейна Джаффри и Хадии Бегум. Его отец был врачом и чиновником министерства здравоохранения в штате Уттар-Прадеш, поэтому семья часто переезжала. Саид сменил несколько разных школ, в которых преподавали на урду, хинди или английском, что позволило ему выучить все три языка.
В 1945 году он поступил в Аллахабадский университет, где получил степень бакалавра искусств в 1948 году и степень магистра истории — в 1950.

В 1951 году после окончания обучения Джаффри собирался начать работать преподавателем английского языка в престижном интернате, но перед этим решил совершить поездку в Дели. Там он узнал, что Всеиндийское радио ищет англоязычных дикторов, прошёл пробы и был принят, в кратчайшие сроки начав писать рассказы, монологи и пьесы для радиоэфира.
В тот же год он основал свою театральную компанию Unity Theatre, ставившую пьесы таких драматургов, как Шекспир, Оскар Уайльд, Джон Пристли и Теннесси Уильямс.
Благодаря ей, в 1954 году он встретил актрису  и влюбился в неё без памяти.
Восторженные рецензии на его игру позволили ему стать фулбрайтовским стипендиатом, благодаря чему он смог изучать актёрское мастерство в Королевской академии драматического искусства и получить степень магистра в области драмы в Католическом университете Америки в 1957 году.
Позднее в США к нему присоединилась Мадхур, и они поженились в 1958 году.

В Америке подрабатывал в Государственном туристическом офисе Индии вплоть до 1961 года, а затем устроился на радиостанцию WQXR-FM. Он также продолжал играть а американских театрах до 1964 года.

В 1962 году благодаря своему таланту он стал первым индийцем, который сыграл главную роль на Бродвее, появившись в качестве профессора Годбоула в пьесе «Поездка в Индию». В 1965 году ему была предложена роль бога Брахмы в пьесе «Kindly Monkeys» Артс-театра в Лондоне. Его исполнение вызвало положительные отзывы и принесло ему предложение работы от BBC World Service.
К этому времени их брак с Мадхур пришёл в разлад из-за его неверности, и она вместе с их тремя дочерьми Зией (род. 1959), Мирой (род. 1960) и Сакиной (род. 1962) вернулась к родителям в Дели. Саид же переселился в Великобританию. Чтобы платить по счетам, он устроился продавцом-консультантом в Harrods. Продолжая играть в театре в Лондоне, он стал первым индийцем, который получил главную роль в , сыграв пакистанского фотографа в постановке «On A Foggy Day» в 1968 году.

Свою первую роль в кино Джаффри сыграл в фильме Исмаила Мерчанта The Guru 1969 года. Однако удача улыбнулась ему только когда он, снимаясь в , познакомился с Майклом Кейном, который затем предложил Джону Хьюстону взять Джаффри в фильм «Человек, который хотел стать королём» (1975). Роль переводчика, помогающего двум бывшим британским солдатам в Индии, стала для него прорывом, а его имя впервые напечатали на постере, сразу за именами Шона Коннери и Майкла Кейна.
Спустя два года Джаффри появился на экране в своём первом индийском фильме — «Шахматистах» знаменитого бенгальского режиссёра Сатьяджита Рая. В Болливуде он стал специализироваться на ролях эксцентричных дядюшек и богатых отцов.

В 1980 году Джаффри женился на Дженнифер Соррелла, которая была его агентом.

В 1995 году Джеффри был награжден Орденом Британской империи (ВТО) за его вклад в драматургию. Помимо ролей в кино и театре, Джаффри перевел и записал сотни пьес на хинди, урду и английском для BBC World Service. Так, в 1997 году в пьесе «A Suitable Boy» он в одиночку озвучил 86 персонажей.

Избранная фильмография 

 1975 — Человек, который хотел стать королём
 1977 — Шахматисты
 1978 — Смерть на Ниле
 1982 — Ганди
 1984 — Поездка в Индию
 1985 — Ганг, твои воды замутились
 1985 — Моя прекрасная прачечная
 1987 — Родной ребёнок
 1988 — Герой Хиралал
 1988 — Душители
 1988 — Жажда мести
 1989 — Чёрный принц Аджуба (СССР, Индия)
 1990 — Кишан и Канхайя
 1991 — Хенна
 1992 — Сурьяванши
 1992 — Решение
 1995 — Самоотверженная любовь
 1995 — Героический конец
 1995 — Три брата
 1996 — Индийский наследник английской семьи
 1997 — Муки любви
 1998 — Когда влюбляешься

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Filmfare Awards
Выпускники Аллахабадского университета
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Киноактёры Великобритании